Ел Обрахе има више значења:

 Ел Обрахе (Чикомусело), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Обрахе (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Обрахе (Уискилукан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Обрахе (Сан Фелипе дел Прогресо), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Обрахе (Иримбо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Обрахе (Сиудад Фернандез), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Обрахе (Пинос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику